Sigered  ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Sige- (=„Sieg, Erfolg, Triumph“) und -red/-ræd (=„Rat, Weisheit, Glück, Hilfe, Macht“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

Sigered (Kent)
Sigered (Essex)